Oerle kan syfta på följande platser:

Belgien 

 Oreye,ort och kommun,  Vallonien, Province de Liège,

Nederländerna 

 Oerle (ort i Nederländerna), Noord-Brabant, Gemeente Veldhoven, 

Robotskapade Belgienförgreningar
Robotskapade Nederländernaförgreningar